Орігі () — африканське прізвище, розповсюджене в Кенії.

Відомі носії 
 Арнольд Орігі (*1983) — кенійський футболіст, воротар.
 Дівок Орігі (*1995) — бельгійський футболіст, нападник.
 Майк Орігі (*1967) — кенійський футболіст, нападник.